Rocles (Allier) – francuska gmina w regionie Owernia
 Rocles (Lozère) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Rocles (Ardèche) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy